Partia Demokratyczna (Stany Zjednoczone)
 Partia Demokratyczna – demokraci.pl

Zobacz też 
 demokracja